Šestnajstiški (heksadecimalni) številski sistem je številski sistem z osnovo 16. Poleg desetiških števk 0-9 so uporabljene še črke A, B, C, D, E in F (ali male črke a-f).

Predstavitve 
Nekatera števila v šestnajstiškem zapisu se ne razlikujejo od drugih zapisov, recimo desetiškega. Zato jih v običajnem matematičnem zapisu opremimo z indeksom, ki označuje osnovo: 12316 = 29110 ali pa redkeje 123(16) = 291(10).

V računalništvu praviloma ne moremo zapisati indeksov, zato se uporabljajo posebni zapisi.

 V C-ju in skladenjsko podobnih jezikih (C++, C# in java) se šestnajstiški zapis označuje s predpono »0x« ali »0X«, npr. »0x5A3«. Vodilna ničla omogoča prepoznavanje kot število in ne znakovni niz. 
 V Pascalu in nekaterih različicah BASIC-a se uporablja predpona »$«, npr »$5A3«.
 Nekatere različice BASIC-a, posebno QBasic in Visual Basic uporabljajo predpono »&H«, npr. »&H5A3«.
 Donald Knuth je svoji knjigi The TeXbook predstavil šestnajstiška števila z drugačno tipografijo, npr. 5A3

Pretvorba v/iz drugih številskih sistemov 

Črke imajo naslednjo desetiško vrednost:

A = 10,
B = 11,
C = 12,
D = 13,
E = 14,
F = 15

Šestnajstiško števio: ABCDEF (decimalno 11259375)

       A          B          C          D          E         F
    10 * 165 + 11 * 164 + 12 * 163 + 13 * 162 + 14 * 161 + 15 * 160
    10485760 +  720896  +   49152  +  3328   +    224   +     15

In rezultat je: 11.259.375

Glej tudi 
 pretvorba številskih sistemov
 šestdesetiški številski sistem

Zunanje povezave 
 http://www.intuitor.com/hex/ 
 http://finalgates.ath.cx/~rahmi/math/DecToHex.txt  

Številski sistemi